Por Hospital de la Cruz puede referirse a:
 Hospital de la Cruz (Toro) en Toro, Zamora, España.
 Hospital de la Cruz (Cuéllar) en Cuéllar, Segovia, España.